Rudolf Strobl kan syfta på:

* Rudolf Strobl (1831—1915), polsk musiker
 Rudolf Strobl (1927—1997), österrikisk skådespelare